Седеф Авџи (; Истанбул, 22. јануар 1982) турска је глумица.

Филмографија 

|-
| 2007—2008. || Кад лишће пада || -{Yaprak dökümü}- ||Селин Ајдиноглу||
|-
| 2008—2009. || Љубав и освета || -{Menekşe ile Halil}- ||Менекше Догантурк||
|-
| 2009—2010. || Езел || -{Ezel}- ||Бахар||
|}

Спољашње везе 

 Званични сајт

Рођени 1982.
Турске глумице
Турске манекенке
Биографије живих особа